Michael Schroeren ist der Name folgender Personen:

* Michael Schroeren (Politiker) (* 1946), deutscher Politiker (CDU)
 Michael Schroeren (Pressesprecher) (* 1949), deutscher Politologe und Pressesprecher